Ángel Perucca – calciatore argentino
 Dario Perucca – fumettista italiano
 Eligio Perucca – fisico e accademico italiano